Unrest (englisch für Ruhelosigkeit) ist der Name folgender Bands:
 Unrest (deutsche Band), deutsche Metal-Band
 Unrest (US-amerikanische Band), US-amerikanische Indie-Band
 Unrest (2006), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Unrest (Dokumentarfilm), US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017

Unrest ist der Familienname von:
 Jakob Unrest (um 1430–1500), österreichischer Chronist